Salzmagazin steht für
 Salzmagazin (Museumsinsel)
 Salzmagazin (Stans)

Siehe auch:
 Salzhaus
 Salzstadel
Salzhütte auf Usedom
Salzspeicher in Lübeck